Gradec, qui signifie « petite ville » dans les langues sud-slaves peut désigner:
 En Bulgarie:
 Voir Gradets (Градец)
En Croatie :
 Gradec, un quartier de Zagreb ;
 Gradec, un village et une municipalité située dans le Comitat de Zagreb en Croatie ;
 Château Gradec, situé sur Krk.
 En Macédoine:
 Voir Gradets (Градец)
 En Slovénie :
 Dobrova-Polhov Gradec une municipalité de Slovénie ;
 Slovenj Gradec, une commune urbaine de la région de Carinthie, au nord de la Slovénie;
 le nom slovène de la ville de Graz ;

Voir aussi 
 Hradec (en République tchèque)